Засурський — прізвище. Походить від назви ріки Сура.

 Засурський Іван Іванович (*1974) — російський журналіст.
 Засурський Ясен Миколайович (*1929) — радянський і російський літературознавець.